I8 eller I 8 eller I-8 kan syfta på:

I 8 – en tidigare benämning på Upplands regemente (infanteri) åren 1816–1957.
I-8 – en Interstate Highway i sydvästra USA, se Interstate 8.
BMW i8 – en hybridbil från BMW.